Блатт — фамилия. Известные носители:
 Блатт, Дэвид (род. 1959) — американо-израильский баскетболист и израильский тренер.
 Блатт, Томас (1927—2015) — писатель и оратор, ставший одним из немногих евреев, переживших побег из лагеря смерти Собибор в октябре 1943 года.
 Блатт, Франтишек Тадеаш (1793—1856) — чешский кларнетист и композитор.

См. также